Haakon av Norge, Haakon Magnus, född 20 juli 1973 i Oslo, Norge, är kronprins av Norge. Han blev kronprins den 17 januari 1991, efter att hans farfar kung Olav avlidit och hans far tillträtt som kung Harald V av Norge.

Haakon är son till kung Harald och drottning Sonja. Han är gift med Mette-Marit Tjessem Høiby sedan 25 augusti 2001, som då blev kronprinsessa av Norge. Kronprinsen är fyrmänning med Sveriges kung Carl XVI Gustaf.

Barn 
Kronprins Haakon och kronprinsessan Mette-Marit fick den 21 januari 2004 en dotter, prinsessan Ingrid Alexandra, som kommer efter sin far i successionsordningen till den norska tronen. Den 3 december 2005 föddes kronprinsparets andra barn, prins Sverre Magnus.

Han har även en styvson, Marius Borg Høiby, född 1997, genom sitt giftermål med Mette-Marit.

Anfäder

Residens  
Skaugum gård – belägen i det natursköna området Semsvannet, bredvid Skaugumsåsen – är det norska kronprinsparets officiella residens.

Referenser

Externa länkar 

 Officiell webbplats

Huset Oldenburg
Norska prinsar
Födda 1973
Nuvarande tronarvingar
Män
Levande personer
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Tändare av den olympiska elden
Alumner från London School of Economics
Mottagare av Finlands Vita Ros’ orden
Storkorset av Republiken Polens förtjänstorden
Storkorset av särskilda klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden
Personer från Oslo
Personer i Norge under 1900-talet
Personer i Norge under 2000-talet